Незгідність прихована (, ; ) — незгідне залягання гірських порід локалізоване у товщі однорідних за складом гірських порід, яку важко розрізнити.

Див. також 
 Незгідне залягання гірських порід
 незгідність кутова
 незгідність паралельна
 поверхня незгідності
 незгідність стратиграфічна
 незгідність тектонічна
 залягання гірських порід
 узгоджене залягання
 локальне неузгодження
 місцеве неузгодження

Література 
 

Структурна геологія